Ján Rojko může být:

 Ján Rojko ml. – slovenský pedagog
 Ján Rojko st. – evangelický kněz